— японская фамилия.

Известные носители 
 Камада, Даити (род. 1996) — японский футболист.
 Камада, Митиаки (1890—1947) — японский вице-адмирал, военный преступник.